Juri Stepanow ist der Name folgender Personen: Juri Stepanow (Badminton) (* 1969), russischer Badmintonspieler
 Juri Nikolajewitsch Stepanow (1932–1963), sowjetischer Hochspringer